Kapr může být:

 kapr – rod velkých ryb z čeledi kaprovitých

příjmení
 Jan Kapr (1914–1988) – český hudební skladatel, hudební režisér, publicista a pedagog
 Jan Daniel Kapr z Kaprštejna (???–1625) – český šlechtic z rodu Kaprů z Kaprštejna